Joaquín Amaro puede referirse a:

 Joaquín Amaro Domínguez, revolucionario mexicano;
 Joaquín Amaro, localidad en el estado mexicano de Chiapas;
 Joaquín Amaro, localidad en el estado mexicano de Sonora.